Belo Polje (Brus), een plaats in Servië in de gemeente Brus
 Belo Polje (Gornji Milanovac), een plaats in Servië in de gemeente Gornji Milanovac
 Belo Polje (Kursumlija), een plaats in Servië in de gemeente Kursumlija
 Belo Polje (Obrenovac), een plaats in Servië in de gemeente Obrenovac
 Belo Polje (Raška), een plaats in Servië in de gemeente Raška
 Belo Polje (Surdulica), een plaats  in Servië in de gemeente Surdulica
 Belo Polje (Istok), een plaats in Kosovo in de gemeente Istok
 Belo Polje (Pec), een plaats in Kosovo in de gemeente Pec
 Belo Polje (Podujevo), een plaats in Kosovo in de gemeente Podujevo